August Wessing – sacerdote cattolico, ucciso nel campo di concentramento di Dachau
 Koen Wessing – fotografo olandese
 Michael Wessing – giavellottista tedesco